Križ (Zagreb), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
Križ (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
Križ (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
Križ (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje